Witmarsum kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Witmarsum (kommun), Santa Catarina,

Nederländerna 

 Witmarsum (ort), Friesland, Sûdwest Fryslân, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar